«Сна́йпер: Специа́льный отря́д» () — американский боевик режиссёра Фреда Олена Рэя. Фильм вышел сразу на видео в США 3 мая 2016 года.

Сюжет 
Командир отряда спецназа США Джейк Чандлер (Стивен Сигал) получает задание освободить американского конгрессмена из плена талибов в Афганистане. Задание было выполнено. Джейк Чандлер принимает решение остаться, чтобы помочь раненым американским солдатам.

В ролях

Рецензии и критика 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы и низкие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 13 % из 100, на IMDB.com — 3,2 из 10.

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы о похищениях людей
Военные фильмы
Военные фильмы США
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы Фреда Олена Рэя
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях